Sezon 1945/1946 był 22. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Nordahl, który w barwach IFK Norrköping strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1945 w piłce nożnej
1946 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji